Корідзе Автанділ Георгійович (1935—1966) — радянський борець класичного стилю.
 Корідзе Вахтанг Іонович (н. 1949) — радянський футболіст.
 Корідзе Герман Сергійович (н. 1997) — російський гравець у міні-футбол. Син Сергія Корідзе.
 Корідзе Сергій Гівійович (н. 1975) — український футболіст і футзаліст.
 Корідзе Філімон Ісайович (1829—1911) — грузинський оперний співак.